Brunet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michel Brunet
 Louis Ovide Brunet